Palau de la Generalitat de Catalunya, edifici al barri Gòtic de Barcelona
 Palau de la Generalitat Valenciana, edifici a la ciutat de València

 Palau de la Generalitat (Perpinyà)